Лепин, Андрей Генрихович (1896—1938) — советский военачальник пограничных и внутренних войск ОГПУ-НКВД, депутат Верховного Совета СССР.

Биография 
Родился в 1896 году; место рождения — Двинский уезд Витебской губернии. Национальность — латыш.
Служил прапорщиком в царской армии. Член ВКП(б) c 1918 года. Служил в РККА комиссаром, штабным работником.

В 1922 году окончил Академию Генштаба РККА. С 1922 года в ГПУ.

На 20.12.1932 — заместитель начальника ГУПВО ОГПУ. На 14.02.1936 — начальник УПВО НКВД Украинской ССР. До 11.03.1938 — начальник управления пограничных и внутренних войск НКВД Украинской ССР. С 23.12.1935 — комдив согласно Приказу НКВД СССР № 863 от 23.12.1935.

Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Арестован 15.02.1938. Осужден 29.07.1938 «за шпионаж». Орган, вынесший решение — ВКВС СССР. Приговорён к высшей мере. Расстрелян 29.07.1938 в Москве.

Реабилитирован 25 августа 1956 года определением Военной коллегии Верховного суда СССР.

Награды 
 Знак «Почетный работник ВЧК-ОГПУ (V)» № 380.
 Орден Красного Знамени. 
 Знак «Почетный работник ВЧК-ОГПУ (XV)».
 Орден Красной Звезды.

См. также 
 Список репрессированных высших командиров и начальников Вооружённых сил СССР (1935—1945)

Ссылки 
 Кадровый состав органов госбезопасности СССР / Лепин Андрей Генрихович.
 Военная контрразведка в лицах. Лепин Андрей Генрихович (1896—1938).
 Лепин Андрей Генрихович.

Примечания 

Выпускники Военной академии Генерального штаба
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Комдивы
Репрессированные сотрудники НКВД
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка